Ришар Гаске је бранио титулу, али је изгубио у  другом колу од Гаела Мофиса.

Рафаел Надал је освојио своју прву титулу у Дохи у појединачној конкуренцији. У финалу је победио Монфиса са 6:1, 6:7(5–7), 6:2.

Носиоци 

 'Рафаел Надал (победник)
 Давид Ферер (друго коло)
 Енди Мари (друго коло)
 Томаш Бердих (прво коло)

<li> Ришар Гаске (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)
<li> Ернестс Гулбис (четвртфинале)
<li> Фернандо Вердаско (друго коло)

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2014.
 Жреб квалификација - Доха 2014.

Отворено првенство Катара у тенису 2014.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно